Wakefield kan syfta på:

 Slaget vid Wakefield – ett slag som ägde rum 1460, under Rosornas krig
 Wakefield (film) – amerikansk film från 2016 i regi av Robin Swicord
 Wakefield (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 
 Wakefield Highland

Australien 
 Port Wakefield – South Australia
 Wakefield Regional Council – South Australia

Jamaica 
 Wakefield (ort i Jamaica) – Trelawny

Nya Zeeland 
 Wakefield, Nya Zeeland – Tasman, Tasman District

Storbritannien 
 Wakefield – stad i norra England 
 City and Borough of Wakefield – området omkring ovannämnda stad

USA 
 Wakefield, Massachusetts – kommun i USA
 Wakefield, New Hampshire – kommun i USA
 Wakefield, Kansas – Clay County
 Wakefield, Pennsylvania – Lancaster County
 Wakefield, Virginia – Sussex County
 Wakefield, Michigan – Gogebic County
 Wakefield, Nebraska – Dixon County